Heymans ist der Familienname folgender Personen:

 Adriaan Joseph Heymans (1839–1921), belgischer impressionistischer Landschaftsmaler
 Bas Heymans (* 1960), niederländischer Comic-Zeichner
 Cédric Heymans (* 1978), französischer Rugbyspieler
 Corneille Heymans (1892–1968), belgischer Pharmakologe und Nobelpreisträger
 Cyrille Heymans (* 1986), luxemburgischer Radrennfahrer
 Émilie Heymans (* 1981), kanadische Wasserspringerin
 Gerardus Heymans (1857–1930), niederländischer Psychologe und Philosoph
 Jean Heymans (1904–1945), belgischer römisch-katholischer Geistlicher und Märtyrer
 Jean-François Heymans (1859–1932), belgischer Pharmakologe
 John Heymans (* 1998), belgischer Leichtathlet
 Killiana Heymans (* 1997), niederländische Stabhochspringerin
 Mannie Heymans (* 1971), namibischer Radrennfahrer
 Mau Heymans (* 1961), niederländischer Comiczeichner
 Sascha Heymans (* 1978), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Heyman